Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du  au .

Gail Sherriff remporte le simple dames. En finale, elle bat Joan Cottrill.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1967
Aix-en-Provence
Sport en France en 1967
Sport en mars 1967
Sport en avril 1967